Burda – A Kovácspataki-hegyek szlovák neve
 Burda — Német lapkiadó vállalkozás

Hasonló néven
 Burda Style (egykor Burda Moden) — divatmagazin 1950-től